Mary Jane Watson - personagem dos quadrinhos, par romântico do Homem-Aranha
Ou ainda:
Mary Jane (All Night Long) - canção da cantora americana Mary J. Blige
Mary Jane (canção de Megadeth) - de 1988
Mary Jane (canção de Rick James) - de 1978
Mary Jane Shoes

Pessoas
Mary Jane Kelly
Mary J. Blige

Desambiguação